Chira steht für:

 Isla de Chira, Insel in Costa Rica
 Río Chira, Fluss in Südamerika

Chira ist der Familienname folgender Personen:
 Andreea Chira (* 1991), rumänische Panflötistin